Lindberg kan som auktorsförkortning betyda:

 David R. Lindberg
 Gustaf Anders Lindberg
 Harald Lindberg
 Sextus Otto Lindberg

Robotskapade auktorsförkortningar